Габин — священномученик Римский (+295), память 19 февраля.
 Габин, Прото и Ианнуарий (+ ок. 300) — мученики турританские. День памяти — 30 мая.
 Габин, Карлос (1906—1956) — уругвайский баскетболист.
 Габин — язык центральночадской ветви чадской семьи, распространённый на востоке Нигерии в штате Адамава.